Le qilin est un animal mythique chinois, parfois appelé licorne, également connue au Japon sous le nom de kirin.
 La culture Qilin est une culture néolithique de l'île de Taïwan.
 Le district de Qilin (麒麟) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme